ANTI-ICON () — восьмой студийный альбом американского рэпера Ghostemane.

Об альбоме 

Музыкант больше года работал над пластинкой. В этот период шли переговоры по заключению контракта с мейджор-лейблом. Однако летом 2020 года они провалились. Альбом был выпущен 21 октября 2020 года на «Blackmage Records». В записи принимали участие Росс Робинсон и Артур Ризк.

Список композиций 
Информация взята из Soundcloud.

Все песни спродюсированы и написаны Ghostemane.

Примечания